Дифенба́х () — немецкая фамилия и топоним:

Персоналии 
 Дифенбах, Карл Вильгельм (1851—1913) — немецкий художник, представитель символизма и стиля модерн.
 Дифенбах, Лоренц (1806—1883) — немецкий филолог и беллетрист.

Топоним 
 Дифенбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

См. также 
 Диффенбах, Йозеф (1796—1863) — австрийский садовник, в честь которого назван род растений диффенбахия.